Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Central New York 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrici Rosalyn Fairbank e Lise Gregory che hanno battuto in finale Katrina Adams e Lori McNeil 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Katrina Adams /  Lori McNeil (finale)
 Rosalyn Fairbank /  Lise Gregory (campionesse)

 Louise Field /  Tracey Morton-Rodgers (semifinali)
 Laura Arraya /  Catarina Lindqvist (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Central New York 1991